Halleux (Luik), plaats in de gemeente Comblain-au-Pont in de Belgische provincie Luik
Halleux (Luxemburg), deelgemeente van La Roche-en-Ardenne int in de Belgische provincie Luxemburg